Poum o POUM puede referirse a:

Localidades 

 Poum, comuna de Nueva Caledonia, un territorio de ultramar de Francia.
 Poum, localidad de Struga, Macedonia del Norte.

Otros 

 POUM, Partido Obrero de Unificación Marxista (España).
 POUM, Plan de Ordenación Urbanística Municipal (Cataluña, España).